Ryssänkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rysskär (ö i Nyland, Helsingfors), 
 Ryssänkari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Ryssänkari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar